El treball sensorial a l'educació infantil és un aspecte clau pel desenvolupament del nen. Són les activitats que ens ajuden a canalitzar l'energia i la frustració, i també a estimular la imaginació i les nostres habilitats motrius.
És important tenir en compte aquests aspectes, i els educadors han de fomentar que el nen aprengui a desenvolupar les seves habilitats.
Els educadors tenen aquest poder, tenen a les seves mans l'art d'educar, i per tant l'art d'ensenyar a descobrir. Per això és tant important els treballs sensoriomotrius amb els infants.
Gràcies a ells els nens poden descobrir per ells mateixos moltes sensacions, poden experimentar a partir del seus desitjos i alhora treballar la psicomotricitat fina entre altres coses.

Referències 

Educació infantil